Бандон:

 Бандон — река в Ирландии в графстве Корк, 72 километров в длину.
 Бандон — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
 Бандон — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США.
 Бандон (бухта) — бухта в Таиланде.